Натуральне число 1028
 1028 рік до нашої ери
 1028 рік нашої ери